Приозёрная — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена на западном берегу Боровенского озера, в 36 км к юго-востоку от города Остров и в 6 км к востоку от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 70 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)